Pavlov heißen folgende geographische Objekte:

 Pavlov u Unhoště, Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
 Pavlov u Ledče nad Sázavou, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Pavlov u Stonařova, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Pavlov u Rynárce, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Pavlov u Velkého Meziříčí, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Pavlov u Dolních Věstonic, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien
 Pavlov u Loštic, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien

 Pavlov u Herálce, Ortsteil von Herálec im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Pavlov u Vernéřova, Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov, Tschechien
 Pavlov (Benešov), Grundsiedlungseinheit von Benešov,  Okres Blansko, Tschechien
 Pavlov (Mladá Vožice), Ortsteil von Mladá Vožice im Okres Tábor, Tschechien
 Pavlov I, Fundstelle eines jungpaläolithischen Jägerlagers, Tschechien

 Pavlov Peak, Berg auf Liège Island, Palmer-Archipel, Antarktis

Pavlov ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Pavlov (* 1979), bulgarischer Pianist und Komponist
 Alexey Pavlov (* 1991), deutscher Poolbillardspieler
 Srđan Pavlov (* 1984), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pawłowski
 Pawlowsk
 Pawlow
 Pavlovs
 Muriel Pavlow (1921–2019), britische Schauspielerin